Abies es un género de árboles de la familia de las pináceas, dentro de las coníferas. El género comprende 55 especies conocidas como abetos, 33 de las cuales pueden considerarse como primarias y las 22 restantes como secundarias o tal vez subespecies de las anteriores. Crecen principalmente en bosques de coníferas de Asia central y oriental, centro y sur de Europa y Norteamérica. Su altura varía de 10 a 80 m.

Descripción 
Los abetos se distinguen de otros miembros de la familia de los pinos por sus hojas en forma de aguja que están unidas a la rama por un pie que recuerda a una pequeña ventosa y por sus frutos: conos cilíndricos de entre 5 y 25 cm de largo, compactos, con escamas o brácteas, que se yerguen erectos sobre las ramas, agrupados cerca de la parte superior. 

Las hojas están significativamente aplanadas, a veces incluso parece que están prensadas, como en A. sibirica.

Las hojas tienen dos líneas blanquecinas en la parte inferior, cada una de las cuales está formada por bandas de estoma cubiertas de cera. En la mayoría de las especies, la superficie superior de las hojas es uniformemente verde y brillante, sin estomas o con algunas en la punta, visibles como manchas blanquecinas. Otras especies tienen la superficie superior de las hojas opaca, de color verde grisáceo o gris azulado a plateado (glaucas), recubiertas de cera con un número variable de estomas bandas, y no siempre continuas. Un ejemplo de especie con hojas verdes brillantes es A. alba, y una especie de ejemplo con hojas cerosas opacas es A. concolor.

Las puntas de las hojas suelen tener más o menos muescas (como en A. firma), pero a veces redondeadas o sin brillo (como en A. concolor, A. magnifica) o afiladas y espinosas (como en A. bracteata, A. cephalonica, A. holophylla). Las hojas de las plantas jóvenes suelen ser más afiladas.

La forma en que se extienden desde el brote es muy diversa, solo en algunas especies en forma de peine, con las hojas dispuestas a dos lados, planas (A. alba)

El follaje superior es diferente en las ramas con conos, con hojas cortas, curvas y puntiagudas.

Al madurar, estos conos no se desprenden del abeto como las piñas de los pinos, sino que en este caso se descomponen liberando los piñones. La identificación de las especies se basa en el tamaño y disposición de las hojas, el tamaño y forma de los conos y en si las brácteas de los mismos son largas y extendidas o cortas y escondidas dentro del cono. Los conos maduros suelen ser marrones, los jóvenes en verano pueden ser verdes, por ejemplo:
A. grandis, A. holophylla, A. nordmanniana

O morados y azules, a veces muy oscuros:
A. fraseri, A. homolepis (variedad umbellata verde), A. koreana (verde 'Flava'), A. lasiocarpa, A. nephrolepis (f. chlorocarpa verde), A. sibirica, A. veitchii (var. olivacea verde).

Están estrechamente emparentados con los cedros.

Los Abies producen una variedad de terpenoides. Los análisis del grupo Zavarin –de Smedman et al 1969 a Zavarin et al 1977– mostraron variaciones en la composición terpenoide de la corteza según la genética, la geografía, la edad y el tamaño del árbol.

Taxonomía 
El género fue descrito por Philip Miller y publicado en The Gardeners Dictionary...Abridged...fourth edition vol. 1. 1754.
Etimología
Abies: nombre genérico que viene del nombre latino de Abies alba.

Especies por sección 

El género Abies se divide en las siguientes diez secciones en las que se reagrupan las distintas especies.
 Sección Balsamea (Zona de taiga, en Norteamérica y Asia boreal, y montañas altas más al sur)
 Abies fraseri
 Abies balsamea — Abeto balsámico
 Abies balsamea var. phanerolepis
 Abies bifolia
 Abies lasiocarpa — Abeto alpino
 Abies lasiocarpa var. arizonica
 Abies sibirica — Abeto de Siberia
 Abies sachalinensis — Abeto de Sajalín
 Abies koreana — Abeto de Corea
 Abies nephrolepis — Abeto blanco siberiano
 Abies veitchii — Abeto de Veitch
 Abies veitchii var. sikokiana

 Sección Grandis (oeste de Norteamérica a México y Guatemala, tierras bajas en el norte, altitudes moderadas en el sur)
 Abies grandis — Abeto de Vancuver, Abeto grande
 Abies grandis var. idahoensis
 Abies concolor — Abeto del Colorado
 Abies concolor subsp. lowiana — Abeto de Low
 Abies durangensis
 Abies durangensis var. coahuilensis
 Abies flinckii
 Abies guatemalensis
 Abies vejarii

 Sección Abies (Europa este, sur y central, Asia Menor)
 Abies nebrodensis
 Abies alba — Abeto común, Abeto blanco
 Abies borisii-regis — Abeto del rey Boris
 Abies cephalonica — Abeto griego
 Abies nordmanniana — Abeto del Cáucaso, Abeto de Nordmann
 Abies nordmanniana subsp. equi-trojani
 Abies nordmanniana subsp. bornmülleriana (sin. Abies bornmuelleriana, Abeto de Bornmüller)
 Abies pinsapo — Pinsapo
 Abies pinsapo var. marocana
 Abies numidica — Abeto de Argelia

 Sección Momi (centro y este de Asia, Himalaya, generalmente a altitudes bajas a moderadas)
 Abies kawakamii
 Abies homolepis — Abeto japonés Nikko, Abeto nikko
 Abies recurvata — Abeto chino del Min
 Abies recurvata var. ernestii
 Abies firma — Abeto japonés momi
 Abies beshanzuensis
 Abies holophylla — Abeto de Manchuria
 Abies chensiensis
 Abies chensiensis subsp. salouenensis
 Abies pindrow — Abeto pindrow
 Abies ziyuanensis

 Sección Amabilis (Montañas de la costa del Pacífico, Norteamérica y Japón, en montañas de alta pluviosidad)
 Abies amabilis — Abeto del Pacífico, Abeto púrpura
 Abies mariesii — Abeto de Maries

 Sección Pseudopicea (montañas chino-himalayas, a grandes altitudes)
 Abies delavayi
 Abies fabri — Abeto de Faber
 Abies forrestii — Abeto de Forrest
 Abies chengii
 Abies densa
 Abies spectabilis — Abeto del Himalaya
 Abies fanjingshanensis
 Abies yuanbaoshanensis
 Abies squamata — Abeto escamoso de la China

 Sección Oiamel (México central, a grandes altitudes)
 Abies religiosa
 Abies hickelii
 Abies hickelii var. oaxacana

 Sección Nobilis (oeste de los Estados Unidos, grandes altitudes)
 Abies procera — Abeto noble
 Abies magnifica — Abeto rojo de California
 Abies magnifica var. shastensis

 'Sección Bracteata (costa de California)
 Abies bracteata — Abeto de Santa Lucía

 Section incertae sedis' Abies milleri—(extinguida) Principios del Eoceno

 Usos y ecología 
La madera de la mayoría de los abetos se considera inferior y a menudo es utilizada como pulpa en la fabricación de contrachapados y en la construcción. Debido a que estas especies no tienen cualidades de resistencia a los insectos o a la putrefacción después de ser talados, se dedica generalmente a la carpintería interior, como puertas o marcos de puertas. Esta madera expuesta al exterior dura entre 12-18 meses, dependiendo del tipo de clima al que se exponga.

El abeto del Cáucaso (A. nordmanniana), el abeto noble (A. procera) y el abeto balsámico (A. balsamea) son muy populares como árboles de Navidad, generalmente se consideran los más adecuados para este propósito, ya que tienen follaje aromático y no pierden demasiadas hojas en las condiciones secas del interior de una casa. Muchos son también árboles ornamentales de jardín, especialmente el abeto de Corea (A. koreana) y Abies fraseri que producen conos de brillante colorido incluso en especímenes muy jóvenes (1 a 2 m de alto).

Las larvas de algunas especies de lepidópteros se alimentan de ellos, entre ellas Chionodes abella (documentada en abeto del Colorado), Epirrita autumnata, Korscheltellus (una plaga del abeto balsámico), Ectropis crepuscularia, Eupithecia subfuscata, Erannis defoliaria, Panolis flammea) y las polillas tortricidas Cydia illutana (cuyas larvas se alimentan de las escamas de los conos del abeto común) y C. duplicana'' (de la corteza del abeto común alrededor de heridas o antracnosis).

Referencias

Enlaces externos 

 Información sobre Abetos

 
Plantas descritas por Miller
Plantas descritas en 1754